Брю́стер, Бру́стер (, ) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 

 Брюстер, Дайан (1931—1991) — американская телевизионная актриса.
 Брюстер, Дейвид (1781—1868) — шотландский физик, биограф и преподаватель, редактор.
 Брюстер, Джон (1766—1854) — американский художник-портретист.
 Брюстер, Джордана (род. 1980) — панамско-американская актриса.
 Брюстер, Леймон (род. 1973) — американский боксёр-профессионал.
 Брюстер, Пэйджет (род. 1969) — американская телевизионная актриса.
 Брустер, Риан (род. 2000) — английский футболист.
  (род. 1945) — американский астроном.
 Брюстер, Том (род. 1974) — шотландский кёрлингист.
 Брюстер, Уильям (1828—1869) — американский военнослужащий, участник Гражданской войны, командир Эксельсиорской бригады.
 Брюстер, Уильям (1851—1919) — американский орнитолог, натуралист. Один из основателей Американского орнитологического союза.

Топонимы 

 Брюстер — кратер на Луне.